Джон Уэсли Эмерсон (; 26 июля 1832, Пепперелл, штат Массачусетс — 20 июня 1899, Айронтон, Миссури) — был американским юристом, полководцем во время Гражданской войны (США), судьей Окружного суда штата Миссури, а также основателем и главным инвестором компании Emerson.

Биография

Рождение, ранние годы 
Джон Уэсли Эмерсон родился в семье Уильяма и Розанны Эллен (Янг) Эмерсон 26 июля 1832 года в городе Пепперелл, штат Массачусетс.

Он получил образование в Айрон-Сити-колледже () в Пенсильвании, а затем закончил Мичиганский университет в Анн-Арборе, штат Мичиган. Под руководством Уильяма М. Моффатта, прокурора штата Пенсильвания, он изучал право в Питтсбруге, а затем в 1865 году был принят в ассоциацию адвокатов штата Миссури. До конца своей жизни он работал юристом в городе Айронтон (штат Миссури).

12 сентября 1855 года Джон Уэсли Эмерсон женился на Саре Марии Янг в городе Освего, штат Нью-Йорк. Сара происходила из семей Янг и Элсворт, участвовавших в Войне за независимость США.

Военная служба 
В 1862 году под началом Уильяма Нельсона по прозвищу «Бык» Эмерсон в качестве добровольца (без воинского звания) участвовал в Битве при Ричмонде, штат Кентукки, где, по имеющимся сведениям, он был ранен.

В 1863 году губернатор штата Миссури Гамильтон Р. Гэмбл присвоил Эмерсону офицерское звание. Он был назначен полковником 68-го народного ополчения штата Миссури, которое было впоследствии расформировано.

В 1864 году Эмерсон поступил на военную службу в 47-й пехотный добровольческий полк штата Миссури. Службу он начал в звании рядового. Затем получил звание майора полка.

В 1864 году части 47-го пехотного полка штата Миссури участвовали в Битве при Пайлот-Ноб. В октябре Эмерсон получил приказ от генерала Роузкранса открыть железнодорожную ветку компании «Iron Mountain Railroad» от Сент-Луиса (штат Миссури) до города Пайлот-Ноб. При выполнении приказа он был ранен в бою.

В 1865 году полк Эмерсона получил приказ оказать поддержку войскам генерала Томаса Уэлша в Нэшвилле (штат Теннеси). Его полк преследовал войска генерала Худа до самой Алабамы и захватил более 1000 пленных. Эмерсон командовал полком до конца войны.

Послевоенные годы 
Джон Уэсли Эмерсон (John Wesley Emerson) вернулся к своей юридической практике в Айронтоне и был назначен судьей Пятнадцатого судебного округа, впоследствии он отказался от этой должности. После завершения работы в суде он был назначен Президентом Гровером Кливлендом на должность Федерального маршала по Восточному округу штата Миссури. На данной службе он находился в течение четырёх лет.

Компания Emerson 
В 1890 году Эмерсон встретил двух осиротевших молодых людей из Шотландии, Александра и Чарльза Местонов, которые хотели заняться производством электрических и механических устройств. Он предоставил стартовый капитал в размере $50 тыс. и дал своё имя новой корпорации — «Emerson Electric Manufacturing Company» (сейчас компания называется «Emerson»). В период с 1890 по 1892 год он также был первым президентом компании.

В 1892 году Эмерсон вышел на пенсию, продав свою долю компании Emerson Герберту Л. Паркеру, который раньше занимал руководящую должность в железнодорожной компании.

Конец жизни, смерть 
Эмерсон стал историком Гражданской войны. Он вступил в руководство отделения от штата Миссури патриотической организации ветеранов Гражданской войны «Military Order of the Loyal Legion of the United States» и описал кампанию Генерала Гранта в долине реки Миссисипи.

Эмерсон умер 20 июня 1899 года в городе Айронтон (штат Миссури).

Труды
 Emerson, John W., "Grant West of the Mississippi," The St. Louis Magazine, X, 2 (Feb. 1889), 51-61; X, 3 (March 1889), 103-110. 
 Emerson, John W., "Grant's Vicksburg Campaign," The Midland Monthly, XI, 2 (Feb. 1899), 124-30; XI, 3 (March 1899), 232-44; XI, 4 (April 1899), 359-70; XI, 5 (May-June 1899), 457-65. 
 Emerson, John W., "Grant's Life in the West and his Mississippi Valley Campaigns," The Midland Monthly.

Ссылки 
 Missouri Commandery of the MOLLUS, Circular No. 195, November 4, 1899.
 Encyclopedia of the History of Missouri by Conard Vol.3, c1901, p. 377—378.
 Emerson Electric Co., A Century of Manufacturing, 1890—1990, c1990, P.6.
 Loyal Legion Vignettes
 История компании Emerson
 Цитаты из исторических произведений Джона Уэсли Эмерсона

Офицеры армии Союза
Судьи США
Писатели США
Юристы США